Мещеряков, Юрий:
 Мещеряков, Юрий Александрович (1921—1970) — советский учёный-геоморфолог, доктор географических наук, профессор.
 Мещеряков, Юрий Алексеевич — первый секретарь Павлодарского обкома 22.10.1988-6.01.1991
 Мещеряков, Юрий Викторович (1946—2001) — советский художник-мультипликатор.